Drake Bay kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Bahía Drake, vik, Puntarenas, 
 Drake Bay (flygplats), Puntarenas, 

Robotskapade Costa Ricaförgreningar